Léon Talabot (1796-1863), personnalité politique française ;
 Paulin Talabot (1799-1885), son frère, dirigeant ferroviaire, banquier et homme politique français ;
 Marie Talabot (1822-1889), épouse de Paulin Talabot, salonnière, elle est inhumée dans un mausolée dominant Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron): le monument Talabot. Une variété de pêche porte son nom. 
 Gérald Gassiot-Talabot (1929-2002), éditeur et critique d'art français.